Vaudecrane est un patronyme porté notamment par :

 Claude Vaudecrane (1915-2002), amateur d’art français, expert pour les monnaies romaines ;
 Jacqueline Vaudecrane (1913-2018), patineuse artistique et entraîneuse française.